Litografia – tecnica di stampa e per esteso lo stabilimento o reparto in cui si eseguono stampe di tipo litografico
 Litografia – processo di fabbricazione utilizzato in elettronica
 Litografia colloidale – tecnica di stampa 3D
 Litografia bifotonica – Stampa 3D a livello nanoscopico